Beavon ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Beavon (1937–2017), englischer Fußballspieler
 David Beavon (* 1961), englischer Fußballspieler